Джон Ги́дман (; родился 10 января 1954 года в Ливерпуле) — английский футболист, выступавший на позиции правого крайнего защитника.

Клубная карьера 
Джон начал карьеру в молодёжной академии «Ливерпуля», но за основной состав «красных» так и не сыграл. В 1971 году перешёл в «Астон Виллу», подписав с клубом первый в своей карьере профессиональный контракт.

На момент перехода Гидмана в «Астон Виллу» клуб выступал в Третьем дивизионе Футбольной лиги. Джон играл за «Виллу» на протяжении восьми сезонов, в течение которых клуб вернулся в Первый дивизион. В 1972 году выиграл с командой Молодёжный кубок Англии, а в 1977 году стал обладателем Кубка Футбольной лиги, обыграв в финале «Эвертон». В октябре 1979 года был продан в «Эвертон» за 650 000 фунтов. Всего сыграл за «Виллу» 243 матча.

В «Эвертоне» Гидман провёл два сезона, сыграв в 78 матчах за «ирисок» и забив 3 гола.

В августе 1981 года перешёл из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», став первым трансфером, осуществлённым новым тренером «Юнайтед» Роном Аткинсоном. По условиям сделки, к «ирискам» перешёл Мики Томас, и, кроме того, «красные дьяволы» заплатили за защитника 450 000 фунтов. Дебютировал за свой новый клуб 9 августа 1981 года в матче против «Ковентри Сити». В свой первый сезон на «Олд Траффорд» провёл за команду 40 матчей (из них 37 в чемпионате), а «Манчестер Юнайтед» завершил сезон на 3-м месте в турнирной таблице Первого дивизиона. Дальнейшая его карьера была омрачена травмами: в сезоне 1982/83 он сыграл лишь 3 матча, а в сезоне 1983/84 — 8 матчей. Сезон 1984/85 оказался для Гидмана удачным: он провёл за клуб 41 матч, забил 3 гола и одержал победу в Кубке Англии, обыграв в финале «Эвертон» благодаря голу Нормана Уайтсайда. Всего Джон Гидман провёл на «Олд Траффорд» пять сезонов, сыграв в 120 матчах и забив 4 гола.

В 1986 году контракт Гидмана с «Юнайтед» подошёл к концу, и он перешёл в «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Джон провёл в составе «горожан» два сезона, в течение которых «Сити» выбыл во Второй дивизион. В 1988 году Гидман перешёл в «Сток Сити», где провёл лишь один сезон. Последним клубом английского защитника стал «Дарлингтон», который в 1989 году выбыл из Четвёртого дивизиона в Конференцию. После этого Джон завершил свою игровую карьеру.

Выступления за сборную 
Джон Гидман провёл 4 матча за сборную Англии до 23 лет, один матч за основную сборную и два матча — за резервную сборную Англии.

Достижения 
 Астон Вилла
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1977

 Манчестер Юнайтед
 Обладатель Кубка Англии: 1985

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Football-England.com 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Дарлингтон»